Krehl è un cognome tedesco e può riferirsi a:

 Ludolf von Krehl (1861-1937), medico e fisiologo tedesco, figlio di Christoph Krehl
 Constanze Krehl (1956), politico tedesco
 Stephan Krehl (1864-1924), compositore, insegnante e teorico tedesco